David Campion ist der Name folgender Personen:

* David Campion (Fotograf) (* 1965), kanadischer Fotograf 
 David Campion (Squashspieler) (* 1971), englischer Squashspieler